Kerchner ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Kerchner (1933–1994), deutscher Bildhauer und Grafiker
 Nélson Luís Kerchner (* 1962), brasilianischer Fußballspieler